Janta-Polczynski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam von Janta Polczynski (1839–1901), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Roman von Janta-Polczynski (1849–1916), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter